Humpe ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Humpe (* 1950), deutsche Pop-Sängerin und Musikproduzentin
 Inga Humpe (* 1956), deutsche Pop-Musikerin

Siehe auch:
 Humpe & Humpe, gemeinsames Musikprojekt von Annette Humpe und Inga Humpe